Bukovje, frazione del comune di Brežice
 Bukovje (it.: Bucuie), frazione del comune di Postumia